Schraut ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Schraut (* 1955), deutsche Historikerin und Autorin
 Josef Nikolaus von Schraut (1846–1905), bayerischer Verwaltungsbeamter
 Ludwig Schraut (1929–2007), deutscher Politiker (SPD)
 Max von Schraut (1845–1906), bayrischer Jurist, Beamter und Politiker
 Peter Joseph Schraut (1791–1854), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Rudolf Schraut (1886–1923), bayerischer Polizei-Hauptmann
 Sylvia Schraut (* 1954), deutsche Hochschullehrerin
 Werner Schraut (1951–2018), deutscher Gewichtheber